Le mot came est une abréviation de camelote qui désigne la marchandise du camelot, marchand ambulant. Il est utilisé par extension dans le langage familier, pour désigner de la drogue ; 
 En mécanique, une came est un dispositif mécanique ; voir aussi : arbre à cames (pièce de moteur), coinceur à came (alpinisme) ;
 En cinéma et en audiovisuel, dans une caméra argentique, la came, à rochet, excentrique, ou battante, est une pièce essentielle du mécanisme de prise de vues ;
 Came est également le nom d'une commune du département des Pyrénées-Atlantiques.
   est aussi une société italienne, développant le domaine de l'automatisme d'ouverture, de la sécurité, du contrôle d'accès et celui de la domotique.
 CAME est le certificat d’aptitude militaire élémentaire.